Катин — многозначный термин.

Фамилия 
Ка́тин
 Катин, Николай Андреевич (1924—1945) — Герой Советского Союза, старший лейтенант.
 Катин, Олег Георгиевич (1937—2016) — российский хоккеист, тренер, мастер спорта СССР (1962).
 Катин, Сергей Васильевич (род. 1962) — советский и российский музыкант, автор песен, продюсер. Отец певицы Лены Катиной.
 Катин, Станислав Владимирович (1936—2021) — советский и российский изобретатель и конструктор.
Ка́тина
 Катина, Елена Сергеевна (род. 1984) — российская певица, экс-солистка поп-группы «Тату».
Катина́
 Катина, Николя (; 1637—1712) — французский военачальник, маршал Людовика XIV.
Двойные фамилии
 Поляков-Катин, Дмитрий Николаевич (род. 1961) — российский писатель, журналист, поэт.
 Катин-Ярцев, Юрий Васильевич (1921—1994) — советский актёр театра и кино.

Другое 
 Кати́н (норпсевдоэфедрин) — алкалоид, содержащийся в листьях ката.